Didyr, un département et une commune rurale de la province du Sanguié et la région Centre-Ouest au Burkina Faso ;
 Didyr, le village chef-lieu de ce département.